San Siro je lahko:
 San Siro, Milano
 Stadion San Siro
 San Siro, Como